Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2022, soixante-septième édition des championnats du monde de tennis de table et dixième dédiée aux équipes, ont lieu du 30 septembre  au 9 octobre  2022 à Chengdu, en Chine.

L'édition 2020 qui était prévue d'être organisé à Busan en Corée du Sud avait été annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

Le nombre d'équipes éligibles pour concourir est porté à 40 dans chaque tournoi, à comparer aux 24 quotas dans la précédente édition en 2018.

La qualification a eu lieu via les derniers championnats continentaux par équipe (Afrique, Asie, Europe, Amérique) ou via le classement mondial par équipe de janvier 2022 (Océanie). Cinq places étaient disponibles pour l'association africaine, onze pour l'asiatique, douze pour l'européenne, sept pour la panaméricaine et trois pour l'océanienne. L'hôte a également été automatiquement qualifié et une  place a été attribuée via le classement mondial.

Les équipes qualifiées ont été annoncées en juin 2022 mais seules  masculines et  féminines sont arrivées à Chengdu.

Messieurs

Phase de poules 
Groupe 1

|}
Groupe 2

|}
Groupe 3

|}
Groupe 4

|}
Groupe 5

|}
Groupe 6

|}
Groupe 7

|}

Tableau final

Dames

Phase de poules 
Groupe 1

|}
Groupe 2

|}
Groupe 3

|}
Groupe 4

|}
Groupe 5

|}
Groupe 6

|}

Tableau final

Médaillés

Notes et références

Liens externes 
 2022 ITTF World Team Championships Final

2022
Tennis de table par équipes
Tennis de table par équipes 2022
Monde par équipes 2022
Monde par équipes
Sport en Chine en 2022
Sport en septembre 2022
Sport en octobre 2022